Newton de Paiva Ferreira Filho é um economista, professor, jornalista e fazendeiro brasileiro.

É presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais e do Conselho Superior da Câmara do Comércio e Indústria Brasil - China.

Ex-reitor do Centro Universitário Newton Paiva e ex vice-presidente de sua Entidade Mantenedora, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1966, possui várias especializações nas áreas de Gestão Universitária, Gestão de Recursos Humanos e Gestão em Organização e Métodos cursadas na UFRJ, FGV e Universidade São Marcos.

Foi diretor presidente da CEASA/MG e Secretário Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Participou do desenvolvimento da idéia da reforma tributária por meio do Imposto Único e promove, desde o início de 1990, a divulgação deste imposto eletrônico, como solução para os problemas brasileiros.

Ligações externas 
 

Economistas do Brasil